Наде́жда Я́ковлевна Брю́сова (19 ноября 1881, Москва — 28 июня 1951, там же) — советский музыковед, педагог, общественный деятель. Профессор Московской консерватории. Сестра поэта Валерия Брюсова.

Биографические сведения 
В 1904 окончила Московскую консерваторию как пианистка (класс К. Н. Игумнова, до этого училась у А. И. Губерта, В. И. Сафонова, теоретические дисциплины прошла в классах С. И. Танеева, М. М. Ипполитова-Иванова, историю церковного пения — у С. В. Смоленского). В дальнейшем — ученица и последовательница Б. Л. Яворского.

В 1905—1906 преподавала в Музыкальном училище Ярославского отделения ИРМО.

В 1907—1916 преподавала в Народной консерватории в Москве.

В 1916—1919 — преподаватель музыки в Университете им. А. Л. Шанявского.

В 1918—1921 — заведующая подотделом общего музыкального образования музыкального отдела Наркомпроса.

В 1918—1922 — проректор по учебной части Академии социального воспитания.

В 1922—1929 — заведующая музыкальными вузами, секцией музыкального образования, отделом художественного образования Главпрофобра.

В 1921—1943 — преподаватель Московской консерватории (с 1923 — профессор, в 1922—1928 — проректор по учебной части, в 1924—1927 — декан педагогического факультета, в 1933—1939 — научный сотрудник, в 1939—1941 — заведующая кабинетом по изучению музыкального творчества народов СССР, в 1941—1943 — заведующая кафедрой музыкального фольклора).

В 1929—1932 — член ВАПМ (Всероссийской ассоциации пролетарских музыкантов).

В 1930 — ответственный редактор журнала «За пролетарскую музыку», в 1931 — журнала «Заочное музыкальное обучение», в 1934—1937 — редактор музыкального раздела журнала «Колхозный театр», издававшийся в Москве в 1934-1936 (позднее под названием «Народное творчество»).

В 1935—1938 участвовала в фольклорных экспедициях (в Московской области, Карелии, на Урале, в Курской области).

C 1938 — член ВКП(б).

В 1948—1950 — ответственный секретарь редакции журнала «Советская музыка».

Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1950).

Опубликованные работы

Книги и брошюры 
 Наука о музыке, её исторические пути и современное состояние. М.: Лад, 1910. 51 с. (Доклад, прочитанный в Обществе свободной эстетики 11.11.1909)
 Временное и пространственное строение формы. М.: Скорпион, 1911. 37 с. (Лекция, прочитанная в Москве 01.02.1911)
 Задачи народного музыкального образования. М., 1919. 9 с. (Доклад, прочитанный на Конференции культ.-просв. пролетарской организации).
 Вопросы профессионального музыкального образования. [М.]: Теа-Кино-Печать, 1929. 23 с. (Вопросы массовой музыкальной культуры)
 (в соавторстве с Л. Лебединским) Против нэпманской музыки (цыганщины, фокстрота и т.д.). М.: Гос. изд-во. Муз. сектор, 1930. 39 с.
 Принципы отбора музыкального репертуара для деревни. М.: Огиз, 1931. 40 с.
 Как учить и учиться музыкальной грамоте: Программа заочного обучения. М.: Огиз, 1931, 44 с.
 Музыкальная грамота. М., 1937. 72 с. (Библиотека журнала "Народное творчество". Серия музыкальной учебы; Вып. 6).
 Гармония. Пособие для музыкальных кружков. М.: Крестьянская газета, 1938. 52 с. (Библиотека журнала "Народное творчество").
 Русская народная песня в русской классике и советской музыке. М.-Л.: Музгиз, 1948. 135 с.
 Владимир Захаров. М.-Л.: Музгиз, 1949. 47 с. (серия "Лауреаты Сталинской премии").

Статьи 
 О ритмических формах музыки Скрябина // Труды и дни. — 1916 — Тетр. 8.
 Музыкальное творчество С. И. Танеева // Музыкальный современник. — 1916. — Кн. 8.
 О народных хорах // Музыка. — 1916. — № 254.
 Два пути музыкальной мысли. Шопен и Скрябин // Мелос. Кн. 1 — СПб., 1917.
 По ту сторону Скрябина // К новым берегам. — 1923. — № 2.
 Бетховен и современность // Русская книга о Бетховене. — М. — 1927.
 Музыка в творчестве Валерия Брюсова // Искусство. — 1929. — № 3-4.
 Болеслав Леопольдович Яворский // Б. Яворский. — Ч. 1. Воспоминания, статьи и письма. — М., 1964.

Литература 
 Белый В. Выдающийся деятель музыкального просвещения // Сов. музыка. — 1951. — № 9.
 Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке : биобиблиогр. слов. муз. критиков и лиц, писавших о музыке в дорев. России и СССР. Т. 1. А — И / Г. Б. Бернандт, И. М. Ямпольский. — М. : Сов. композитор, 1971. — С.122-124.
 Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Советские композиторы и музыковеды Справочник в трех томах. Т. 1. — М.: Сов. композитор, 1978. — С 103.
 Келдыш Ю. В. Мои встречи с Н. Я. Брюсовой // Воспоминания о Московской консерватории. — М., 1966.
 Власова Е. С. 1948 год в советской музыке. Документальное исследование. — М.: Классика-XXI, 2010.
 Ямпольский И. М. Брюсова Надежда Яковлевна // Музыкальная энциклопедия /Гл. ред. Ю. Келдыш. Т. 1. — М.: Сов. энциклопедия, 1973. — Стлб. 587.

Музыковеды СССР
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Преподаватели Московского городского народного университета